Das Spain Masters 2019 im Badminton fand vom 19.  bis zum 24. Februar 2019 in Barcelona statt. Es war die zweite Auflage des Turniers.

Herreneinzel

Setzliste
 Viktor Axelsen (Champion)
 Rasmus Gemke (zurückgezogen)
 Anders Antonsen (Finale)
 Lu Guangzu (zurückgezogen)
 Jan Ø. Jørgensen (1. Runde)
 Wang Tzu-wei (Viertelfinale)
 Hans-Kristian Vittinghus (2. Runde)
 Rajiv Ouseph (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Han Yue (Halbfinale)
 Mia Blichfeldt (Champion)
 Cai Yanyan (Halbfinale)
 Line Kjærsfeldt (Finale)
 Li Xuerui (2. Runde)
 Chen Xiaoxin (1. Runde)
 Kirsty Gilmour (1. Runde)
 Sayaka Sato (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Viertelfinale)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Halbfinale)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Champions)
 Ou Xuanyi / Ren Xiangyu (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Viertelfinale)
 Kim Won-ho / Seo Seung-jae (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Halbfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Finale)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (zurückgezogen)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Viertelfinale)
 Ni Ketut Mahadewi Istarani / Rizki Amelia Pradipta (zurückgezogen)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Champions)
 Émilie Lefel / Anne Tran (Viertelfinale)
 Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (1. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Halbfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Champions)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (1. Runde)
 Tontowi Ahmad / Winny Oktavina Kandow (Viertelfinale)
 Nipitphon Puangpuapech / Savitree Amitrapai (2. Runde)
 Niclas Nøhr / Sara Thygesen (zurückgezogen)
 Marvin Seidel / Linda Efler (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Barcelona